Ryszard I Nieustraszony (933-996) – książę Normandii 942-996
 Ryszard I Lwie Serce (1157-1199) – król Anglii 1189-1199